Lohmannella är ett släkte av kvalster. Lohmannella ingår i familjen Halacaridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Lohmannella